Strażnicy Teksasu
 Strażnicy Teksasu – amerykański film z 2001

Zobacz też 
 Lucek i Luśka – strażnicy Teksasu
 Strażnik Teksasu